Rio Itaquira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Itiquira (vattendrag i Brasilien, lat -17,30, long -56,73), 
 Riacho Itaquira, vattendrag, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar